El Gran Premi de les Amèriques de motociclisme de 2014 o Gran Premi de Texas de motociclisme de 2014 fou la segona cursa de la temporada 2014 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit d'Austin (Texas, Estats Units) el dia 13 d'abril de 2014.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Enllaços externs 

  

Grans Premis de motociclisme de 2014
Competicions motociclistes als Estats Units